O Caso do Sr. Valdemar () é um conto de ficção que mescla elementos do suspense, do horror e da ficção científica. De autoria de Edgar Allan Poe, ele foi primeiro publicado periodicamente no The American Review em dezembro de 1845, e, no mesmo período, no Broadway Journal.

Enredo 

O conto explora, de forma fictícia, a ciência mesmérica, e seus supostos efeitos no leito de morte do Sr. Valdemar.

Análise 

Poe, ao escrever o Caso de Mr. Valdemar, visava provocar no leitor o sentimento de desgosto, nojo através de imagens grotescas. Seu sucesso é devido a construção do conto, que é emoldurado no seu próprio método: o enredo ocorre com personagens críveis, cujas ações podem ser reproduzidas (com exceção, é claro de Sr. Valdemar), assim como seu pano de fundo aonde a história se desenvolve, que é realista. Essa "sobriedade", no entanto, converge no resultado fantástico que é o arco do Sr. Valdemar.

Devido a esse "quadro" realista, um pequeno grupo de pessoas consideraram o conto uma crônica real, que descreveria um evento sobrenatural. Isso causou um pequeno alvoroço, que impulsionou muito a fama da história, principalmente na Inglaterra, onde, ilegalmente, o conto foi impresso na forma de panfleto em 1946, causando que muitos enviassem cartas a Poe, questionando a veracidade de seu conto. Em resposta a Arch F. Ramsey: "'Hoax' is precisely the word suited to Mr. Valdemar Case." ("'Lenda' é precisamente a palavra para descrever o Caso do Sr. Valdemar"). Mais tarde, quando questionado por George W. Eveleth, ele respondeu: "P. S: The Valdemar Case is a hoax of course" ("P. S.: O Caso de Valdemar é falso, claro.")

A exploração do magnetismo e seus efeitos na psiquê humana é um dos temas mais recorrentes em sua obra.

Ligações externas 
O Caso do Sr. Valdemar  pode ser acessado no Wikisource.

Contos de Edgar Allan Poe